Francesco Bianchi – architetto italiano del sec. XVIII
 Francesco Bianchi – atleta italiano
 Francesco Bianchi – compositore italiano
 Francesco Bianchi – nuotatore italiano
 Francesco Bianchi – pittore italiano
 Francesco Saverio Bianchi – giurista italiano (1827-1908)